Евгений Терновский:
 Терновский, Евгений Павлович (1937—2004) — диктор Всесоюзного радио.
 Терновский, Евгений Самойлович (род. 1941) — русский писатель-эмигрант, переводчик и литературовед.